Die Irish Republican Army (IRA, ) ist in der Geschichte der irischen Freiheitsbewegung ein Name, der vielfach in Neuauflagen und Abspaltungen von Organisationen verwendet wurde, so im 20. und 21. Jahrhundert von verschiedenen paramilitärischen Organisationen in Irland. Außerdem wurde die Bezeichnung (und das Akronym IRA) in den 1860er Jahren von der Fenian Brotherhood, dem Pendant in den USA zur Irish Republican Brotherhood, benutzt, nämlich für die paramilitärischen Verbände der US-amerikanischen Fenier.

Sämtliche Organisationen, welche sich englischsprachig als IRA bezeichnen, tragen offiziell in irischer Sprache die Bezeichnung Óglaigh na hÉireann („Freiwillige Irlands“) ohne jeden Zusatz in Nachfolge der Irish Volunteers. Dieselbe Bezeichnung führen auch die Streitkräfte der Republik Irland, die Irish Defence Forces.

Organisationen in Irland 

Die IRA des späten 20. Jahrhunderts ist als Provisional Irish Republican Army bekannt. Die politische Bewegung insgesamt widmet sich dem Irredentismus durch den irischen Republikanismus, der Überzeugung, dass ganz Irland eine unabhängige Republik und frei von britischer Herrschaft sein sollte. Die ursprüngliche Irish Republican Army wurde 1917 aus jenen Irish Volunteers gebildet, die sich während des Ersten Weltkriegs nicht in die britische Armee einschrieben, Mitgliedern der Irish Citizen Army und anderen. Ihre Reihen wurden von Iren verstärkt, die im Ersten Weltkrieg in der britischen Armee waren und nach Irland zurückkehrten, um im irischen Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien zu kämpfen. Nach irischem Recht war diese IRA die Armee der Irischen Republik, wie sie 1919 vom Dáil Éireann erklärt wurde. Einige Iren bestreiten jedoch den jeweiligen Anspruch der später gegründeten Organisationen, der einzig legitime Nachfolger der ursprünglichen IRA, oft auch „Old IRA“ genannt, zu sein.

Der Dramatiker Brendan Behan, ein ehemaliges IRA-Mitglied, sagte einmal, das erste Thema auf der Tagesordnung einer irischen Organisation sei "die Spaltung". Für die IRA war dies häufig der Fall. Die erste Spaltung erfolgte nach dem anglo-irischen Vertrag von 1921, wobei die Vertrags-Befürworter den Kern der National Army des neu geschaffenen irischen Freistaats bildeten, während die Gegner weiterhin den Namen "Irish Republican Army" verwendeten. Nach dem Ende des irischen Bürgerkriegs (1922–23) gab es die IRA vierzig Jahre lang in der einen oder anderen Form, bis sie sich 1969 in die Official IRA und die Provisional IRA aufteilte. Die letztere hatte dann ihre eigenen Abspaltungen, nämlich die Real IRA und die Continuity IRA, die jeweils behaupten, der wahre Nachfolger der Irish Republican Army zu sein.

Die wichtigsten Organisationen:
 Die Irish Republican Army (1919–1922) (später als "Old IRA" bekannt), die im April 1921 vom First Dáil als legitime Armee der irischen Republik anerkannt wurde und im irischen Unabhängigkeitskrieg kämpfte. Nach der Ratifizierung des anglo-irischen Vertrags durch den Dáil spaltete sie sich in vertragsfreundliche Kräfte (die nationale Armee, auch als "Regierungstruppen" oder "Reguläre" bekannt) und vertragsfeindliche Kräfte (die "Republikaner", "Irregulären" oder "Exekutivkräfte"). Diese beiden Gruppen kämpften weiter im irischen Bürgerkrieg.
 Die Irish Republican Army (1922–1969) umfasste die vertragsfeindlichen Kräfte der Old IRA, die den irischen Bürgerkrieg führte und verlor und sich danach weigerte, den irischen Freistaat oder Nordirland anzuerkennen, da sie beide für Schöpfungen des britischen Imperialismus hielt. Sie existierte in der einen oder anderen Form über 40 Jahre, bevor sie sich 1969 aufspaltete.
 Die Provisional IRA (PIRA) löste sich 1969 von der OIRA wegen des Abstentionismus und des Umgangs mit der zunehmenden Gewalt in Nordirland. Die PIRA tötete bis 2005, als sie das Ende ihres bewaffneten Kampfes erklärte, mehr Menschen als alle anderen Organisation in Nordirland. Obwohl sie gegen den Marxismus der OIRA war, entwickelte sie eine linke Orientierung und eine verstärkte politische Aktivität.
Die Official IRA (OIRA), der Rest der IRA nach der Abspaltung der Provisionals von 1969; sie verfolgte im politischen Kampf in erster Linie den Marxismus. Inzwischen ist sie im militärischen Sinne inaktiv, während der politische Flügel Official Sinn Féin zur Workers’ Party of Ireland wurde.
 Die Continuity IRA (CIRA) spaltete sich 1986 von der PIRA ab, weil letztere ihre Politik bezüglich des Abstentionismus beendete (und damit die Autorität der Republik Irland anerkannte).
 Die Real IRA (RIRA), eine Abspaltung von 1997 aus der PIRA, bestehend aus Mitgliedern, die sich gegen das Karfreitagsabkommen stellten.
 Im April 2011 kündigten ehemalige Mitglieder der Provisional IRA die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten an und behaupteten, dies im Namen der Irish Republican Army zu tun, ganz unabhängig von Real IRA, Óglaigh na hÉireann (ONH) und Continuity IRA. Sie übernahmen die Verantwortung für die Ermordung eines Constable der nordirischen Polizei sowie für andere Angriffe, für die sich zuvor Real IRA und ONH verantwortlich erklärt hatten.
 Die Neue IRA, die 2012 als Fusion aus der Real IRA und anderen republikanischen Gruppen gegründet wurde, siehe Real IRA.

Genealogie der IRA und ihrer Abspaltungen

Literatur 
 Tim Pat Coogan: Michael Collins. a biography. Hutchinson, London 1990, ISBN 0-09-174106-8.
 Tim Pat Coogan: DeValera. Long Fellow, Long Shadow. Hutchinson, London 1993, ISBN 0-09-175030-X.
 John Joseph Lee: Ireland 1912–1985. Politics and Society. Cambridge University Press, Cambridge 1989, ISBN 0-521-26648-3.

Siehe auch 
 Geschichte Irlands
 Osteraufstand
 Nordirlandkonflikt

Einzelnachweise 

Nordirlandkonflikt
Irisch
Irisch
Historische Organisation (Irland)
Paramilitärische Organisation (Irland)
Untergrundorganisation (Irland)
Irland